Pakisaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pakisaji, Malang, ort och distrikt i Jawa Timur, 
 Desa Pakisaji (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 111,96), Jawa Timur, 
 Desa Pakisaji (administrativ by i Indonesien, lat -8,22, long 112,05), Jawa Timur, 
 Desa Pakisaji (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 112,60), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar